Jean-Louis Richard peut désigner :
 Jean-Louis Richard (1743-1812), un homme politique français (père de Charles-François Richard) ;
 Jean-Louis Richard (1927- 2012), un acteur français.